Vasile nume de familie sau prenume masculin, a cărui etimologie neogrecească (βασιλιϰά, βασιλίσϰος) indică semnificația de „rege”.

Zile onomastice 
 1 ianuarie, 27 februarie, 4 mai, 27 iunie, 8 august, 28 august

Variante 
 Vlad, Vladislav, Ladislau, Lászlo, Lică, Sile

Prenume

Prenume de pretutindeni
Vasili Arhipov
Vasili Blohin
Vasili Ciuikov
Vasili V. Dokuceaev
Vasili Grossman
Vasili Kandinski
Vasilii Neznamov
Vasili al III-lea al Rusiei
Vasili Stalin
Vasili Surikov
Vasili Tropinin
Vasili Robertovici Williams

Nume de familie 
 Cristian Vasile
 Aurelia Vasile
 Ștefan Vasile
 Dumitru Vasile
 Vivi Drăgan Vasile
 Radu Vasile
 Nicolae Vasile
 Geo Vasile

Alte utilizări 

 Pârâul lui Vasile
 Râul Valea lui Vasile
Guvernul Radu Vasile

Statistici 
În România, în anul 2010 existau aproximativ 608.701 de români care aveau numele de botez (prenume) Vasile, Vasilica sau alte nume derivate din „Vasile”.
Dintre aceștia, 518.861 erau bărbați, iar 89.840 erau femei.

Note

Vezi și 

Nume
Prenume masculine